Лукас Хинтерзеер (; родился 28 марта 1991 года в Кицбюэль, Австрия) — австрийский футболист, нападающий клуба «Ганза». Выступал в сборной Австрии. Участник чемпионата Европы 2016 года.

Дед Лукаса, Эрнст — олимпийский чемпион и чемпион мира по лыжному слалому, отец Гвидо — горнолыжник, а его дядя Ханс — известный австрийский певец, актёр и также в прошлом успешный спортсмен-горнолыжник — был серебряным призёром чемпионата мира в гигантском слаломе и участником Олимпийских игр.

Клубная карьера 

Лукас — воспитанник клуба «Ваккер Инсбрук». 14 июля 2009 года в матче против «Анифа» он дебютировал в первой австрийской лиге. 20 марта 2010 года в поединке против «Дорнбирна» Хинтерзеер забил свой первый гол за инсбуркский клуб. По итогам сезона Лукас помог команде выйти в элиту. 9 апреля 2011 года в матче против «Винер-Нойштадт» он дебютировал в австрийской Бундеслиге. Хинтерзеер не был футболистом основы и редко выходил на поле. В 2012 году для получения игровой практики он на правах аренды поиграл за команды первой лиги «Лустенау 07» и «Виенна».

В начале 2013 года Лукас вернулся в «Ваккер» и начал борьбу за место в основе. 13 апреля в матче против «Адмиры» он забил свой первый гол за клуб из Инсбрука. В сезоне 2013/14 Хинтерзеер завоевал место основного нападающего и принял участие почти во всех играх, забив 13 мячей.

Летом 2014 года Лукас перешёл в немецкий «Ингольштадт 04», подписав контракт на три года. 2 августа в матче против «Санкт-Паули» он дебютировал во Второй Бундеслиге. 31 августа в поединке против «Зандхаузена» Хинтерзеер забил свой первый гол за новый клуб.

Летом 2017 года Лукас перешёл в «Бохум». 5 августа в матче против «Дуйсбурга» он дебютировал за новую команду. 27 августа в поединке против дрезденского «Динамо» Хинтерзеер забил свой первый гол за «Бохум».

В сезоне 2019/20 Хинтерзеер перешел в «Гамбург», подписав с клубом контракт до июня 2021 года.

Международная карьера 
5 марта 2013 года в товарищеском матче против сборной Уругвая Хинтерзеер дебютировал в сборной Австрии.

Летом 2016 года Лукас попал в заявку сборной на участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матче против команды Португалии.

Итого: сыграно матчей: 12 / забито голов: 0; победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports.ru
 Lukas Hinterseer at weltfussball.de

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Ваккер» Инсбрук
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Лустенау 07»
Игроки ФК «Ингольштадт 04»
Игроки ФК «Бохум»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»
Игроки ФК «Ганновер 96»